Гранит има више значења:
 Гранит
 Округ Гранит (Монтана)
 Гранит (Јута)
 Гранит (Оклахома)
 Гранит (Орегон)